Орланду Маркиш ди Алмейда Мендиш (, 4 августа 1916, Мозамбик — 24 августа 2014, Мапуту) — мозамбикский поэт и писатель, ботаник.

Биография 
Изучал биологию в Коимбрском университете. Его так же интересовали ботаника и народная медицина.

Сочинения

Сборники стихов 
 Траектория / Trajectórias — Coimbra, 1940
 Clima — Coimbra, edição do autor, 1959
 После седьмого дня / Depois do 7º Dia — Lourenço Marques, Publicações Tribuna, 1963
 И вот я пишу вам / Portanto Eu vos Escrevo — Viseu/Portugal, edição do autor, 1964
 Канун доверия / Véspera Confiada — Lourenço Marques, Livraria Académica, 1968
 Adeus de Gutucumbui — Lourenço Marques, Académica, 1974
 A Fome das Larvas — Lourenço Marques, Académica, 1975
 País Emerso I — Lourenço Marques, Empresa Moderna, 1975
 País Emerso II — Maputo, edição do autor, 1976
 Produção Com que Aprendo — Maputo, Instituto Nacional do Livro e do Disco, 1978
 As faces visitadas — Maputo, AEMO, 1985
 Lume Florindo na Forja — Maputo, INLD, 1980

Роман 
 Пошлина / Portagem — Beira, Notícias da Beira, 1966 (первый мозамбикский роман)

Пьеса 
 Um Minuto de Silêncio — Teatro, Beira, Notícias da Beira, 1970

Другое 
 Sobre literatura moçambicana — Maputo, INLD, 1982
 Papá Operário Mais Seis Histórias — Maputo, INLD, 1980, 2ª ed., 1983
 O menino que não crescia — Maputo, INLD, 1986

Литература 
 Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева и др. — М.: Советская энциклопедия, 1986. — с. 650

Ссылки 
 
 Орланду Мендиш на сайте КиноПоиск

Португальские писатели
Португальские поэты